Кривое Село — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Кривое Село — деревня в Ляховичском районе Брестской области.
 Кривое Село — деревня в Пинском районе Брестской области.
 Кривое Село — деревня в Бешенковичском районе Витебской области.
 Кривое Село — агрогородок в Шумилинском районе Витебской области.
 Кривое Село — агрогородок в Вилейском районе Минской области.
 Кривое Село — деревня в Копыльском районе Минской области.
 Кривое Село — деревня в Минском районе Минской области.